Le terme Jalobert constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Paul Paris-Jallobert (abbé), né à Cancale le  et décédé à Balazé le , est un prêtre catholique séculier français.

Toponymes

Îles Jalobert, une île de la municipalité de Saint-Augustin, MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, au Québec.
Lac Jalobert (Mont-Valin), lac du versant de la rivière Betsiamites, dans le territoire non organisé de Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Jalobert (Senneterre), lac du versant de la rivière Béthune, dans la ville de Senneterre, MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Jalobert (canton), un canton au Québec.
Baie Jalobert, une baie de la municipalité d'Aguanish, MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec.
Rocher Jalobert (île), entité sous-marine, lac-Jérôme (territoire non organisé), MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec.
Boisé Macé-Jalobert, une fôret, au Québec.

Navire
Bateau-pilote Jalobert, un bateau-pilote qui remplace l'Eureka en 1923, pour desservir le golfe du Saint-Laurent, notamment le Phare de Pointe-au-Père.